Pingfang bezeichnet:

 Pingfang (平房区), Stadtbezirk von Harbin in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Pingfang (Bin) (平坊镇), Großgemeinde im Kreis Bin in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Pingfang (Pingfang) (平房镇), Großgemeinde im gleichnamigen Stadtbezirk in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Pingfang (Luanping) (平坊满族乡), Nationalitätengemeinde der Mandschu im Kreis Luanping in der chinesischen Provinz Hebei
 Pingfang (Pingquan) (平房满族蒙古族乡), Nationalitätengemeinde der Mandschu und Mongolen im Kreis Pingquan in der chinesischen Provinz Hebei
 Pingfang (Chaoyang)  (平房地区), Gebietsbüro des Stadtbezirks Chaoyang der Stadt Peking, Volksrepublik China